Stanisław Czachor (1937–2020) – polski ksiądz katolicki, proboszcz parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Kłodzku
 Stanisław Czachor (ur. 1931) – polski ksiądz katolicki, proboszcz parafii św. Kazimierza w Nowym Sączu